Дану́та Мари́я Хюбнер () — польский политик, профессор экономических наук, и член Европейского Парламента от Польши.

Образование 
В 1971 году Данута Хюбнер получила ученую степень магистра с экономики Варшавской школы экономики (Центральная школа планирования и статистики), а в 1974 году стала кандидатом экономических наук. В 1980 году окончила Варшавскую школу экономики, получив степень хабилитированного доктора по внешнеэкономической деятельности. Данута Хюбнер по программе Фулбрайта в 1988—1990 годах, была слушателем в Калифорнийском университете, и получила научную степень по юридическим наукам в университете Сассекса в 2005 году.

Научная деятельность 
Данута Хюбнер С 1971 г. — профессор Варшавской школы экономики. В 1981—1987 гг. — заместитель директора Научно-исследовательского института развивающихся стран Варшавской школы экономики. Данута является профессором Варшавской школы экономики, с 1992 года находится в отпуске. С 1991 г по 1994 гг. занимала должность заместителя директора Института развития и стратегических исследований в Варшаве.

Публицистическая деятельность 
В 1991—1997 годах Данута Хюбнер была главным редактором польского журнала «Экономист».

Политическая карьера 
В 1970—1987 годах она была членом Польской объединенной рабочей партии. С 1987 года — беспартийная. В 1994 году была советником вице премьер-министра Гжегожа Колодко по социальным вопросам, а в 1994—1996 годах занимала должность заместителя министра промышленности и торговли.

В 1997 году Данута Хубнер возглавила администрацию президента Александра Квасьневского; занимала эту должность до 1998 года. Осенью того же года она стала заместителем исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ООН), с 2000 по 2001 год она была исполнительным секретарем (в должности заместителя генерального секретаря ООН).

С 22 ноября 2004 года по 4 июля 2009 года была Европейским комиссаром по вопросам региональной политики, после чего подала в отставку, чтобы стать членом Европейского парламента от Гражданской платформы. В 2012 году профессор Хюбнер стала членом Международного почетного совета Европейской академии дипломатии.

Известные выступления 
Выступая в июле 2017 года в отношении переговоров о Брексите, Хюбнер заявила, что процесс не может иметь избирательный подход, заметила, что «важно понять, что хочет Великобритания». В выступлении Данута сказала, что надеется, что переговоры станут «учебным процессом» для Великобритании и что ее позиции изменятся. Хюбнер также заявляла, что она была «полностью разочарована» решением Великобритании о Брексите и сказала, что имеет место «недостаток понимания последствий» Брексита.

Примечания

Ссылки 
 

Политики Польши
Политики по алфавиту
Преподаватели Варшавской школы экономики
Экономисты Польши
Депутаты Европарламента от Польши
Депутаты Европарламента (2009—2014)
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Депутаты Европарламента (2019—2024)